Cagno (Como), een gemeente in de Italiaanse provincie Como
 Cagnò (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente